SNPC est un sigle qui peut vouloir signifier :
 Service national de la protection civile
 Société nationale des pétroles du Congo
 Société nationale de propagande et de cinématographie
 Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, association belge
 Système national des permis de conduire

Notes et références 

Homonymie